Го́рский переу́лок:
 Горский переулок — переулок в Волгограде
 Горский переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)